Molpadonia är ett släkte av sjögurkor. Molpadonia ingår i familjen Molpadiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjögurkor
Molpadonia